

Geografia 
 Francia
 Mirecourt – comune nella regione del Grande Est
 Cantone di Mirecourt – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Neufchâteau

Persone 
 Eugène de Mirecourt – giornalista e scrittore francese
 Jean de Mirecourt – filosofo francese